Jochens ist der Familienname folgender Personen:

 Birgit Jochens (* 1948), Historikerin
 Wilhelm Gottfried von Jochens (1769–1852), preußischer Generalmajor